Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ):
 ТЭЦ Карагандинского металлургического комбината
 ТЭЦ Кузнецкого металлургического комбината